Ženská čtyřhra Jiangxi International Women's Tennis Open 2016 probíhala v polovině 2016. Do deblové soutěže nan-čchangského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwansko-čínský pár Čang Kchaj-čen a Čeng Saj-saj, jehož členky nestartovaly společně. Čeng se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Čangové se stala krajanka Tuan Jing-jing, aby startovaly na divokou kartu. V úvodním kole však skončily na raketách thajských hráček Nichy Lertpitaksinchai a Peangtarny Plipuechové.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený čínský pár Liang Čchen a Lu Ťing-ťing, který ve finále zdolal japonské turnajové dvojky Šúko Aojamovou s Makotou Ninomijovou po dramatickém průběhu 3–6, 7–6 a těsném supertiebreaku [13–11]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Čchen vybojovala pátou deblovou trofej na okruhu WTA Tour a pro Lu to byl premiérový titul ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  Wang Ja-fan /  Jang Čao-süan (semifinále)
  Šúko Aojamová /  Makoto Ninomijová (finále)
  Chan Sin-jün /  Čang Kchaj-lin (čtvrtfinále)
  Miju Katová /  Kurumi Naraová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Jiangxi Open
Tenis v Číně v roce 2016
WTA Tour 2016